Perewolotschna () heißen folgende Orte in der Ukraine:
Perewolotschna (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw, Oblast Lwiw
Perewolotschna (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky, Oblast Tschernihiw
Perewolotschna (Poltawa), im Dniprodserschynsker Stausee untergegangene Siedlung in der Oblast Poltawa